Friedrich Mensching ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Mensching (Politiker) (Friedrich Heinrich Wilhelm Mensching; 1874–1934), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP), MdL Schaumburg-Lippe
 Friedrich David Wilhelm Mensching (1719–1798), deutscher Mediziner, siehe Wilhelm Mensching (Mediziner)